Itala – comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia
 Itala – città della Somalia
 Itala – casa automobilistica
 Itala Film – studio cinematografico
 Itala – nome proprio di persona
 Ville Itälä – politico finlandese
 Itala San Marco – società calcistica italiana
 Itala – traduzione in lingua latina della Bibbia, citata da Agostino di Ippona

Altri progetti